Серена́да — музична композиція, що виконується на честь когось.
 Серенада — переписна місцевість в США.
 «Серенада» — радянський короткометражний художній телефільм 1968 року.